Schloss Freudenstein ist der Name folgender Gebäude:

 Schloss Freudenstein (Sachsen), Schloss in Freiberg, Sachsen
 Schloss Freudenstein (Südtirol), Schloss in Eppan, Südtirol

Siehe auch:
 Burg Freudenstein